Kiri puede hacer referencia a:

 Kiri Te Kanawa, soprano de ópera neozelandesa de ascendencia maorí.
 Riku Kiri, deportista finlandés.
 Kiri Jolith, el dios de la guerra sagrada en el mundo ficticio de Dragonlance. 
 Abura kiri, una rejilla de metal utilizada para eliminar el exceso de aceite en la comida japonesa.
 Kiri no Mori, centro turístico que se encuentra en la ciudad japonesa de Shikokuchūō.
 El término japonés para el árbol Paulownia tomentosa.
 Una marca registrada de queso crema, del grupo Bel.
 Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa han portado este nombre:
 Kiri, de la Clase Kaba.
 Kiri, de la Clase Matsu.
Una fragata de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón ha portado este nombre:
 Kiri, ex Everett (PF-8).